Grabstichel bezeichnet 

 ein Sternbild, siehe Grabstichel (Sternbild)
 ein Werkzeug, das unter anderem im Kupferstich verwendet wird, siehe Grabstichel (Werkzeug)